Jurik ist der Familienname folgender Personen:

 Erzsébet Jurik, auch bekannt als Erzsébet Heirits (* 1938), ungarische Tischtennisspielerin
 Josefine Jurik (1857/59–1895), österreichische Zitherspielerin und Schriftstellerin
 Nancy Jurik (* um 1950), US-amerikanische Soziologin